Diepenbroich  steht für:

 Diepenbroich (Leichlingen), Wohnplatz der Stadt Leichlingen (Rheinland), Rheinisch-Bergischen Kreis
 Diepenbroich (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischen Kreis

Siehe auch:
 Diepenbruch
 Diepenbrock
 Diepenbroick